homestead (plaats), woongemeenschap bij de Nguni in zuidelijk Afrika

Plaatsen in de Verenigde Staten
Homestead (Florida)
Homestead (Iowa)
Homestead (Missouri)
Homestead (Oklahoma)
Homestead (Pennsylvania) 
Homestead (Wisconsin)

Technologie
Homestead (Laravel)